Космацька сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Космацька сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район